Termenul „Vouillé” se poate referi la:

Date geografice
Vouillé, Vienne
Vouillé-les-Marais
Canton Vouillé, din departamentul Vienne
Bătălia de la Vouillé (507) din Comminges